La saison 2014-2015 du Championnat d'Oman de football est la trente-neuvième édition de la première division au sultanat d'Oman, l'Oman League. Elle rassemble les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le club d'Al Oruba Sur qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d’avance sur Fanja Club et trois sur Sur Club. C'est le quatrième titre de champion d'Oman de l’histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe d'Oman face à Sur Club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Les deux formations se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Oman de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Oman de football
Oman
2014 à Oman
2015 à Oman